Марко войвода може да се отнася за двама войводи на ВМОРО:

 Марко Лерински (1862 – 1902)
 Марко Иванов (1877 – 1933)